Калоед-отшельник (лат.Onthophagus coenobita) — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин.

Описание 
Имаго длиной 6,5—10 мм. Голова и переднеспинка ярко-металлически-зелёные, бронзовые или пурпурно-медные, в явственных волосках. Крапинки надкрылий зеленовато-бурые или желтовато-зелёные. Переднеспинка у самок впереди с двумя, обычно слитыми основаниями бугорками.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Скарабеины
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1783 году